Schallock ist der Familienname von:

 Richard Schallock (1896–1956), deutscher Lehrer, Gewerkschafter und Politiker
 Walter Schallock (1903–1974), deutscher SS-Untersturmführer